Mazzone ima više značenja:
 Mazzone, Bolzano
 Mazzone, Prato